Пейдж Ло́уренс (; род. 22 февраля 1990) — канадская фигуристка, выступавшая в парном катании. В паре с Руди Свигерсом становилась четырёхкратным бронзовым призёром чемпионата Канады (2011—2014), бронзовым призёром чемпионата четырёх континентов (2011) и участницей Олимпийских игр (2014).

По состоянию на октябрь 2012 года пара занимала десятое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Карьера 
Пейдж родилась в городке Киплинг провинции Саскачеван. Стала третьим ребёнком из пяти в семье Линн и Джима Лоуренсов, проживавших на ранчо с тремястами лошадьми. Её отец — профессиональный наездник, владевший компанией по организации родео. Помимо скачек отец играл в хоккей, а мать занималась фигурным катанием.

В юности Пейдж участвовала в скачках вокруг бочек, которые являются одной из дисциплин родео. Обучалась в Университете Брандона по специальности кинезиология. После чего по профилю спортивной физиологии окончила Реджайнский университет и продолжила образование в Университете Калгари.

Лоуренс встала на коньки в четыре года. С 2005 года она выступала в паре с Руди Свигерсом. Дуэт имел нестандартную технику выполнения прыжков — в воздухе они вращались по часовой стрелке. На юниорском уровне они завоевали серебро чемпионата Канады 2008, а в следующем году заняли четвёртое место на чемпионате мира.

На второй год после выхода во взрослые Лоуренс и Свигерс стали бронзовыми призёрами Гран-при Канады и чемпионата четырёх континентов. Пара четыре сезона подряд (2011—2014) завоевывала бронзовые награды чемпионата Канады. В 2014 году они участвовали в Олимпийских играх и чемпионате мира.

Спустя полтора месяца после чемпионата мира фигуристы прекратили девятилетнее партнёрство. Свигерс продолжил выступать и на протяжении одного сезона катался с Хейли Белл. Лоуренс завершила соревновательную карьеру, начав работать performance-коучем. В 2018 году обручилась с профессиональным наездником Ричи Чемпионом.

Программы 
(Выступления с Руди Свигерсом)

Результаты 
(Выступления с Руди Свигерсом)

Примечания

Ссылки 

 
 Пейдж Лоуренс и Руди Свигерс на официальном сайте Федерации фигурного катания Канады.

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Канады
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года